Modwène est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 

Modwène est un prénom féminin.

Modwène peut être aussi un patronyme

Sainte chrétienne 
Par ordre chronologique de décès :
 Modwène de Whitby († vers 695), ou Modwene ou Modwenna ou Modivène ou Medana ou Edana ou Merryn, abbesse de Whitby en Angleterre ; fêtée le 5 juillet.
 Modwène de Polesworth († vers 900 ou 925), d'origine irlandaire, ou Edith, abbesse de Polesworth, à moins qu'il n'y ait confusion entre Edith, la fille (douteux) du roi Egbert de Wessex et sa préceptrice Moldwène ; fêtée le 5 juillet en Occident et le 15 juillet en Orient.

Autres personnalités portant ce prénom

Références 

Prénom féminin